Le Parti de la libération peut faire référence à
 Parti de la Libération nationale, un parti politique costaricien,
 Parti de la libération dominicaine,  un parti politique de la République dominicaine,
 Parti de la libération socialiste 1920, un parti politique turque,
 Parti de la libération et du socialisme, un parti politique marocain,
 Hizb ut-Tahrir, (Parti de la libération), un parti politique jordanien,
 Parti de libération du peuple, un parti politique du Timor oriental,
 Parti de libération kanak, un parti politique de Nouvelle-Calédonie.